

Білоглинка — село, Карабалицький район, Костанайська область
 Білоглинка — село, Узункольський район, Костанайська область
 Білоглинка — село, район Шал-акина, Північно-Казахстанська область

Білоглинка — село, Ульчський район, Хабаровський край

Білоглинка — село, Сімферопольський район, Автономна Республіка Крим